Актор, Ауктор — многозначное слово и имя собственное:

Древнегреческая мифология 
 Актор — брат царя эпеев Авгия.
 Актор — отец Астиохи, дед Аскалафа и Иалмена.
 Актор — сын правителя Фокиды Деиона, отец Менетия, дед Патрокла.
 Актор — сын Мирмидона и Пейсидики, отец Евритиона и Филомелы, очистивший Пелея от скверны убийства.

Программирование 
 А́ктор () в Акторном Прологе — подцель доказательства, соответствующая некоторому акторному вызову предиката.
 А́ктор в UML () — множество логически связанных ролей, исполняемых при взаимодействии с прецедентами или сущностями.
 Актор — русский вариант языка Пролог.
 Актор в агентно-ориентированном программировании и модели акторов — программная сущность заданной структуры и механизмов взаимодействия.

Социология 
 А́ктор — действующий субъект (индивидуальный или коллективный); индивид, социальная группа, организация, институт, общность людей, совершающих действия, направленные на других.
 А́ктор — участник преобразований, движимый собственными мотивами и обладающий для этого соответствующим опытом. Акторы могут иметь неоднозначные мотивы, ожидания, эмоциональные переживания, связанные с неопределённостью последствий совместных преобразований и «неизречённостью = непроявленностью собственных смыслов».

Политология 
 А́ктор (от  — деятель) — субъект политики.
 А́ктор — участник мировой политики, который может влиять на процессы, происходящие в мире.

Другое 
 (12238) Актор — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа, в 60° впереди планеты.

Примечания